DCIS steht für:
 Duktales Karzinom in situ, Zellwucherungen in den Milchgängen der weiblichen Brust
 Defense Criminal Investigative Service, eine Bundespolizei des US-Verteidigungsministeriums

Abkürzung